LTCM steht für:
 Long-Term Capital Management, ehemaliger Hedgefonds
 Flughafen Sinop (ICAO-Code), türkischer Flughafen

Abkürzung